Même si un concerto est normalement une pièce pour un ou plusieurs instruments accompagnés d’un orchestre, plusieurs compositeurs ont écrit des œuvres au titre apparemment contradictoire de concerto pour orchestre. Ce titre a été choisi afin de souligner le traitement virtuose des différents instruments de l’orchestre.

Le Concerto pour orchestre de Béla Bartók (1943) est le plus connu, bien que le titre ait été déjà utilisé auparavant

Liste des concertos pour orchestre 
 Concerto pour orchestre, opus 38 de Paul Hindemith (1925)
 Concerto pour orchestre de Vagn Holmboe (1929)
 Concerto pour orchestre de Tadeusz Szeligowski (1930)
 Concerto pour orchestre, opus 43, de Adolf Busch (pub. 1931)
 Concerto pour orchestre de Gian Francesco Malipiero (1931)
 Concerto pour orchestre, opus 24, de Knudåge Riisager (1931)
 Concerto pour orchestre de Mario Pilati (1933)
 Concerto pour orchestre de Walter Piston (1934), basé sur le concerto de Hindemith
 Concerto pour orchestre de cordes  de Rutland Boughton (1937)
 Concerto pour orchestre in due tempi d'Alfredo Casella 1937)
 Concerto pour orchestre de Zoltán Kodály (1939)
 Architetture, concerto pour orchestre (1940) et Concerto pour orchestre à la mémoire de Guido Cantelli (1956) de Giorgio Federico Ghedini
 Concerto pour orchestre de Richard Mohaupt (1942-43)
 Concerto pour orchestre de Béla Bartók (1943)
 Concerto pour orchestre de Morton Gould (1944)
 Concerto pour orchestre à cordes de Grażyna Bacewicz (1948) - Polish State Prize, 1950
 Concerto pour orchestre  d'Alan Rawsthorne (1949)
 Concerto pour orchestre de Witold Lutosławski (1950-54, UNESCO premier prix en 1963)
 Concerto pour orchestre de Bruno Bartolozzi (1952)
 Concerto pour orchestre de Howard Swanson (1954)
 Concerto pour orchestre de Ennio Morricone (1957)
 Concerto pour orchestre de Heinz Karl Gruber (1960)
 Concerto pour orchestre de Guia Kantcheli (1961)
 Concerto Lirico pour orchestre à cordes d'Erland von Koch (1961)
 Concerto pour orchestre symphonique de Grażyna Bacewicz (1962)
 Concerto pour orchestre de Michael Tippett (1962-63)
 Concerto pour orchestre de cordes de Geoffrey Burgon (1963)
 Concerto pour orchestre de Havergal Brian (1964)
 Concerto pour orchestre de Roberto Gerhard (1965)
 Concerto pour orchestre de Hans-Christian Bartel (1967)
 Concerto pour orchestre de Thea Musgrave (1967)
 Concerto pour orchestre d'Elliott Carter (1969)
 Chamber concerto de György Ligeti (1969-1970)
 Concerto pour orchestre de Samuel Adler (1971)
 Concerto pour orchestre de Eduard Patlayenko (1971, rev. 1980)
 Concerto pour orchestre de Anthony Payne (1974)
 Concerto pour orchestre de Necil Kazım Akses (1976-1977)
 Concerto pour orchestre de Jiri Kalach (1978)
 Les trois Concertos pour orchestre de Ivan Karabits (1981, 1986, 1989)
 Concerto pour orchestre de Roger Sessions (1979-81, Prix Pulitzer de la musique en 1 982)
 Concerto pour orchestre de John McCabe (1982)
 Concerto pour orchestre de cordes  de Frank Corcoran (1982)
 Concerto pour orchestre « Contrasts » de Edward Gregson (1983)
 Concerto pour orchestre de Donald Erb (1985)
 Concerto pour orchestre de Philip Bračanin (1985)
 Concerto pour orchestre de Karel Husa (1986)
 Concerto pour orchestre de Alun Hoddinott (1986)
 Concerto pour orchestre de Peter Racine Fricker (1986)
  Concerto pour orchestre de Steven Stucky (1986-87)
 Concerto pour orchestre nº 2 de Philip Bračanin (1987)
 Concerto pour orchestre de Leonard Bernstein (1986-89), aussi connu comme "Jubilee Games" pour orchestre et barytone
 Concerto per corde (concerto pour orchestre de cordes) de Christopher Rouse (1990)
 Concerto pour orchestre et percussions (1990) et Concerto Partes pour orchestre de cordes (1992) de Sergey Zhukov
 Concerto pour orchestre de Joan Tower (1991)
 Concerto pour orchestre de Emil Tabakov (1995)
  Concerto pour orchestre « Zoroastrian Riddle » de Richard Danielpour (1996)
  Concerto pour orchestre (Symphonie n°5) de Nicolas Bacri (1997)
  Concerto pour orchestre de Ulrich Leyendecker (1999-2000) ( Symphonie)
  Concerto pour double orchestre de Kevin Volans (2002)
  Concerto pour orchestre de Lowell Liebermann (2002)
 Boston Concerto d'Elliott Carter (2002)
 Concerto pour orchestre de Jennifer Higdon (2002)
 Concerto pour orchestre, instruments turques (ney, kemence, 2 zurnas) et voix de Kamran Ince (2002)
 Concerto pour orchestre de Magnus Lindberg (2003)
  Concerto pour orchestre de Steven Stucky (2003, Prix Pulitzer de la musique en 2005)
 Concerto pour orchestre de Milton Babbitt (2004)
 Concerto pour orchestre d'Alejandro Arguello (2004-05)
 Concerto pour orchestre de cordes de Paweł Łukaszewski (2006)
 Concerto pour orchestre de Christopher Rouse (2007-08)
 Concerto pour orchestre (Symphonie n°5) de Ellen Taaffe Zwilich (2009)
 Concerto pour orchestre de Tan Dun (2012)
 Morpheus, concerto pour orchestre de Søren Nils Eichberg (2012)
 Concerto pour orchestre de Thierry Escaich (2014)
 Concerto pour orchestre de Robert Groslot (2016)

Goffredo Petrassi a écrit huit concertos pour orchestre (1933-72) et Rodion Chtchedrine cinq (1963-1999)

Notes et références

Articles connexes 
 Symphonie concertante

Voir aussi